Огнёв, Николай Васильевич (1864—1918) — депутат I Государственной думы, священник Русской Церкви, адвокат.
 Николай Огнёв — псевдоним писателя Михаила Розанова.